Эребус:

 Эребус — Эреб (др.-греч. «Ἔρεβος», «мрак»; лат. «Erebus») — божество, олицетворение вечного мрака в греческой мифологии.
 HMS Erebus (1826) — полярное исследовательское судно.
 Эребус — корабль Королевских ВМС Великобритании.
 Эребус — тип кораблей.
 Эребус — вулкан в Антарктиде, самый южный действующий вулкан на Земле.
 Эребус — марсианский ударный кратер, расположенный на Плато Меридиана.